Gabber – subcultura giovanile nata negli anni novanta
 Gabber – sottogenere della techno hardcore, molto vicina allo speedcore
 Gabber – un software gratuito